Con Vaigat si può intendere:
Vaigat, ex-comune della Groenlandia
Vaigat, stretto della Groenlandia 
Vaigat, genere musicale della Groenlandia